Tram ATM serie 4500 (1942)
 Tram ATM serie 4500 (1984)